Alien Syndrome (1987), een computerspel van Sega uit 1987
 Alien Syndrome (2007), een computerspel van Sega uit 2007
 Alien-handsyndroom, een neurologische aandoening